Kyjanka – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie emilczyńskim
 Kyjanka – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie nowogrodzkim